Pierre Larsen kan være flere personer:

 Pierre Larsen (fodboldspiller, født 1959) – tidligere professionel fodboldspiller, og F.C. Københavns første anfører.
 Pierre Larsen (fodboldspiller, født 1994) – professionel fodboldspiller, fra bl.a. FC Helsingør og Viborg FF.